Йоканович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Йоканович, Райко (род. 1971) — сербский волейболист.
 Йоканович, Славиша (род. 1968) — югославский и сербский футболист и тренер.